John Ball puede referirse a:

 John Ball (1338-1381), sacerdote lolardo inglés y uno de los instigadores de la revuelta de los campesinos ingleses (rebelión de Wat Tyler) de 1381;
 John Ball (1818-1889), naturalista, alpinista y político irlandés.
 John M. Ball (1948), matemático británico.